Авети́с «Авети́к» Киракося́н  (; 21 июня 1983, Ереван, Армянская ССР, СССР) — армянский футболист, защитник.

Клубная карьера 
В 18 летнем возрасте стал игроком «Пюника», в котором, ввиду большой конкуренции, не заиграл. В первый и единственный сезон провёл всего один матч. В следующем году перевели в состав молодёжной команды, выступавшей в Первой лиги. Проведя 20 матчей, в середине сезона перешёл в клуб Премьер-лиги — «Звартноц-ААЛ». По окончании сезона клуб отказался от дальнейшего участия в розыгрышах первенства из-за финансовых проблем. Новый сезон начал в «Котайке». Поиграв в составе абовянского клуба, был вынужден в начале 2006 года искать новое место работы, ввиду расформирования «Котайка».

После непродолжительного периода в два года, в 2008 заключил соглашение с ереванским «Улиссом». Спустя год, в составе клуба, стал бронзовым призёром чемпионата. Следующий сезон начал в дилижанском «Импульсе», который дебютировал в Премьер-лиге. Если первый сезон в отыграл полноценно, являясь к тому же капитаном команды, то в следующем году ситуация в корне изменилась. Киракосян провёл всего 3 игры в первой половине чемпионата. В летнее трансферное окно покинул «Импульс», перейдя обратно в «Улисс». Контракт с клубом был подписан сроком на полтора года. Однако, переход не улучшил положения. За вторую половину чемпионата Киракосян и вовсе не появился на поле за свой «новый» клуб. В конце года покинул клуб.

В январе 2012 года проходил просмотр в «Гандзасаре», но не подошёл клубу. В марте заключил контракт со столичным «Араратом».

Статистика

Достижения 
 «Пюник»
 Чемпион Армении (2): 2001, 2002
 «Улисс»
 Бронзовый призёр чемпионата Армении (1): 2009

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФФА 
 
 Профиль на footballdatabase.eu 
 

Футболисты Армении
Игроки ФК «Пюник»
Игроки ФК «Пюник-2»
Игроки ФК «Звартноц-ААЛ»
Игроки ФК «Котайк»
Игроки ФК «Котайк-2003»
Игроки ФК «Улисс»
Игроки ФК «Импульс»
Игроки ФК «Арарат» Ереван